Генрих Симрот (Heinrich Simroth) — немецкий зоолог.

Родился в 1851 году. Занимался в университетах Лейпцигском, Гейдельбергском, Тюбингенском и Страсбургском. Докторскую степень Симрот получил в 1875 году. Сначала был учителем гимназии, а с 1895 года профессором Лейпцигского университета. Он известен своими многочисленными трудами по систематике и фаунистике моллюсков, им описан ряд новых форм, а также ряд фактов, новых для географии животных.

Труды 
 «Die Entstehung der Landthiere» (Лпц., 1891),
 «Die Mollusken in Bronn’s Klassen und Ordnungen des Thierreichs», «Die Bewegung der Schnecken» («Zeitschr. f. wiss. Zool.», 1878),
 «Die Sinneswerkzeuge der einheimischen Weichthiere» (ib., 1876),
 «Naturgeschichte der europaeischen Nacktschnecken» (ib., 1885),
 «Anatomie und Schizogonie der Ophiactis virens» (ib., 1876),
 «Die portugiesisch-azorisch Nacktschneckenfauna» («Nova Acta Leop.», 1889—91),
 «Gastropoden, Lamellibranchien und Brachiopoden der deutschen Plankton expedition» («Planctonwerk», Kiel., 1895—97).

Кроме того, ряд статей касательно фаунистики Limacidae Африки, Австралии и Европы, а также заметок по биологии моллюсков и рыб.

Примечания

Литература